За всю свою карьеру Алла Борисовна Пугачёва была награждена престижными российскими и международными музыкальными премиями, государственными наградами и званиями

Государственные звания

Государственные награды

Награды субъектов Российской Федерации 
 Почётное звание Почётный гражданин города Махачкалы (2006)

Музыкальные награды 

 Премия «Овация» «Поп-солистка» (1992)
 Приз газеты «Вечерняя Москва» за «Лучшее шоу года» — «Рождественские встречи» (1992)
 Премия «Овация» «Живая Легенда» (1994)
 Приз газеты «Московский комсомолец» «Почетная прима хит-парадов» (1994)
 Приз газеты «Комсомольская правда» в номинации «Звезда года» (1995)
 Премия «Овация» «Режиссёр-постановщик» (1995)
 Приз имени Клавдии Шульженко в рамках фестиваля «Песня года» (1995)
 Премия «Звезда» в номинациях «Лучшая певица» и «Лучший альбом года» (1995)
 Приз фестиваля «Фантазия-96» за лучший анимационный клип «Зайка моя» (Пугачёва — продюсер клипа, 1996)
 Приз газеты «Комсомольская правда» в номинации «Любимая женщина» (1997)
 Премия «Золотой Граммофон» за песни «Позови меня с собой» и «В воду войду» (1997)
 Премия «Овация» «Шлягер года». Песня «Позови меня с собой» (1997)
 «Золотое яблоко» фестиваля «Поколение-96» за лучшую роль второго плана в клипе «Зайка моя» 1997)
 Премия «Золотой Граммофон» за песни «Осторожно, листопад!» и «Белый снег» (1999)
 Премия «Золотой Граммофон» за песни «Мадам Брошкина» и «Свеча горела на столе» (2000)
 Премия имени Святослава Федорова «За благородные помыслы и достойные деяния» (2001)
 Премия «Рекорд-2001» в номинации «Сингл года» («Мадам Брошкина») (2001)
 Премия «Овация» «Певица десятилетия» (2001) 
 Премия «Овация» «Шлягер десятилетия». Песня «Любовь, похожая на сон» (2001)
 Медаль «2000 выдающихся музыкантов XX века» Международного Кембриджского Биографического центра (2001)
 Премия «Золотой Граммофон» за песню «Речной трамвайчик» (2001)
 Звание «Лучшая певица 2001 года» фестиваля «Песня Года» (2001)
 Премия «Золотой Граммофон» за песню с Максимом Галкиным «Это — любовь» (2002)
 Награда «Лица года» газеты «Комсомольская правда» в номинациях «Звездная пара» (с Ф. Киркоровым) и «Премьера» (как сопродюсер мюзикла «Чикаго») (2002)
 Национальная премия общественного признания достижений женщин России «Олимпия» (Российская академия бизнеса и предпринимательства, 2001 и 2002)
 Премия «Звуковая Дорожка», как многократной победительнице хит-парадов газеты «Московский Комсомолец» (2003)
 «Золотая Звезда Авторадио» (2003)
 Премия «Золотой Граммофон» за песню «Исчезнет грусть» (2003)
 Премия «Телетриумф» (Украина) в номинации «Лучшая актриса года» за музыкальный фильм «За двумя зайцами» (2004)
 Премия «Золотой Граммофон» за песню «Кафешка» (2004)
 Премия журнала «7 дней» в номинации «Звезда десятилетия» (2006)
 Премия «Муз-ТВ» «За вклад в развитие популярной музыки» (2006) 
 Премия «Чернобыльская звезда» в области литературы и искусства (2008)
 Премия «1 канала» в номинации «Лучшая ведущая развлекательной программы» за программу «Две звезды» (2008)
 «Платиновый диск» от фирмы «Мелодия» за многомиллионные тиражи проданных пластинок Аллы Пугачевой в России и странах Восточной Европы (2009)
 Премия «Радиомания» за авторскую программу «Алла ищет таланты» на «Радио Алла» (2009)
 Премия «Бог Эфира» (2009)
 Премия «Бренд года/EFFIE» за бренд «Радио Алла» (2010)
 «МОСКВА MEDIA» за цикл программ «В гостях у Аллы» на «Радио Алла» (2011)
 Премия «Муз-ТВ» в номинации: «Лучшее концертное шоу» — «Рождественские встречи» (2013) 
 Включена в Зал Славы Top Hit Music Awards (СНГ, 2013) 
 Номинант Премии «Муз-ТВ» в номинации: «Лучшая песня пятнадцатилетия» за исполнение песни «Опять метель» (2017) 
 Премия «Дай пять!» телеканала «СТС» в номинации: «Любимая звёздная семья» (Алла Пугачева и Максим Галкин) (2018)   
 Премия «Звуковая дорожка» в номинации «Концерт года» за концерт «P.S.» (2019)

Рейтинги и опросы общественного мнения 
 «Лучший исполнитель 1977 года» по опросу журнала «Клуб и художественная самодеятельность»: 1-е место с результатом 740 голосов (на втором и третьем месте — София Ротару с 267 голосами и Лев Лещенко с 195 голосами соответственно) (1977)
 «Лучшая Певица 1978 года» по опросу газеты «Московский Комсомолец»: 1-е место с результатом 2037 голосов (на втором месте — София Ротару с 699 голосами) (1979)
 «Актриса года» по опросу читателей журнала «Советский экран» (1980)
 «Лучшая Певица 1979 года» по опросу газеты «Московский Комсомолец»: 1-е место с результатом 2877 голосов (на втором месте — Татьяна Анциферова с 797 голосами) (1980)
 «Лучшая Певица 1980 года» по опросу газеты «Московский Комсомолец» (1981)
 «Лучшая Певица 1983 года» по опросу газеты «Московский Комсомолец» (1984)
 «Фильм года» — «Пришла и говорю» (с Пугачёвой в главной роли) по опросу читателей газеты «Комсомольская Правда» (1986)
 «Лучшая Певица 1986 года» по опросу газеты «Московский Комсомолец» (1987)
 «Лучшая Певица 1987 года» по опросу газеты «Московский Комсомолец» (1988)
 «Лучшая Певица 1988 года» по опросу газеты «Московский Комсомолец» (1989)
 «Лучшая Певица 1989 года» по опросу газеты «Московский Комсомолец» (1990)
 «Лучшая Певица 1989 года» по опросу газеты «На смену!» (1990)
 «Лучшая Певица 1989 года» по опросу газеты «Комсомольское знамя» (1990)
 «Женщина 1995 года» (ВЦИОМ): 1-е место (1995)
 «Лучшая Певица 1995 года» по опросу газеты «Московский Комсомолец» (1996). Вернула себе титул после 5-летнего перерыва
 «Женщина 1996 года» (ВЦИОМ): 1-е место (1997)
 «Женщина 1997 года» (ВЦИОМ): 1-е место (1998)
 «Лучшая Певица 1998 года» по опросу газеты «Московский Комсомолец» (1999)
 «Певица века» по мнению читателей газеты «Московский Комсомолец». Лучшая певица за 25 лет существования рубрики «Звуковая дорожка» (1999)
 «Первая пришедшая на ум певица» (ВЦИОМ): 1-е место. Аллу Пугачёву назвали 32 % опрошенных (2002)
 «Российская элита-2006» (ВЦИОМ): 2-е место после Владимира Путина (2006)
 «Российская элита-2007» (ВЦИОМ): 2-е место после Владимира Путина (2007)
 «Певица Года-2007» (ВЦИОМ)
 «Российская элита-2008» (ВЦИОМ): 3-е место после Владимира Путина и Дмитрия Медведева (2008)
 «Российская элита-2009» (ВЦИОМ): 3-е место после Владимира Путина и Дмитрия Медведева (2009)
 «Артист 2009 года» по опросу газеты «Московский Комсомолец» (2010)
 «Российская элита-2010» (ВЦИОМ): 3-е место после Владимира Путина и Дмитрия Медведева (2011)
 «Женщина — символ современной России» (ВЦИОМ): 1-е место (2011)
 «Российская элита-2011» (ВЦИОМ): 3-е место после Владимира Путина и Дмитрия Медведева (2012)
 «100 самых влиятельных женщин России» (РИА-Новости, «Эхо-Москвы»): 2-е место после Валентины Матвиенко (2012)
 «Самые умные женщины России» (ВЦИОМ): 4-е место после Валентины Матвиенко, Ирины Хакамады и Екатерины II (2012)
 Занимает 1-е место в рейтинге «Самых влиятельных музыкантов в России» по результатам опроса исследовательского холдинга "Ромир" (2021)

Именные плиты, памятники и другие объекты 
 Паром «Алла» — судно, названное в честь А. Пугачёвой; спущено на воду в Финляндии (1985)
 Звезда на «Площади звезд» города Ялта (24 августа 1994 года)
 Бронзовая плита с отпечатком ступни Аллы Пугачёвой в магазине «Эконика» в городе Москва на улице Арбат (1997)
 Звезда на «Площади звезд» города Аткарск. Заложена 28 августа 1998 года
 Прижизненный памятник Алле Пугачёвой во дворе дома по улице Земляной Вал, 52 (15 апреля 2003 года). Впоследствии был украден
 Именная плита на Аллее лауреатов специальной награды Президента Республики Беларусь «Через искусство — к миру и взаимопониманию» в городе Витебск (2009)
 Биография Аллы Пугачевой включена в Британскую энциклопедию

Другие 
 Орден «Орла» 1-й степени. Неправительственная награда (1992)
 Победитель шоу «Поле Чудес» (российский аналог американской телеигры «Колесо Фортуны») (1997)
 Орден «Николая Чудотворца» за приумножение добра на Земле (Украинский Фонд международных премий, 2000)
 Газета «The New York Times» в своей рецензии на выступление Аллы Пугачевой в Атлантик-Сити назвала Аллу Пугачеву богиней русской поп-музыки и сравнила ее с Тиной Тернер и Эдит Пиаф (2000)

Галерея

Примечания 

Алла Пугачёва
Пугачёва, Алла Борисовна
Списки наград граждан СССР